Division 1 2021/2022 var den sjätte säsongen av futsalens nästhögsta liga. Denna säsongen fanns bara tre serier då norrlandsserien ställts in, eftersom 3 av 5 lag utgått.

Norra Svealand

Poängtabell

Resultattabell

Västra Götaland

Poängtabell

Resultattabell

Östra Götaland

Poängtabell

Resultattabell

Kval till SFL

Källor
Svenskfotboll.se - Norra Svealand
Svenskfotboll.se - Västra Götaland
Svenskfotboll.se - Östra Götaland
Svenskfotboll.se - Kval till SFL
Futsalmagasinet.se

Referenser

Futsal i Sverige
Sport i Sverige 2021
Sport i Sverige 2022